Henri-Laurent Daillière (1901-1942) : officier de marine et aviateur français;
 Julien Daillière (1812-1887) : poète et auteur dramatique français.